Le fils de Furax est la cinquième et dernière saison du feuilleton radiophonique Signé Furax, diffusé du lundi  au samedi  sur Europe 1. Il a été réédité en 15 CD en octobre 2012 chez EPM .

Résumé 
Furax a un fils prénommé Alexis qui a été enlevé par les Babus…Au lendemain de ses 15 ans, il fait enfin connaissance de Malvina, sa mère et d’un père qui rêve de faire de lui son successeur. La fête est gâchée par l’entrée en lice d’un rival qui se dissimule sous le pseudonyme de l’Ange Mauve. Se présentant comme le nouveau « Seigneur du Crime », il se prétend plus fort que Furax, et le démontre en réussissant le « Vol du Bourdon », au  nez et à la barbe de Black, White, Asti Spumante et du commissaire Socrate… !
 
Les babus, à commencer par l’ignoble Klakmuf, voient en  « L’Ange Mauve » l’allié idéal pour mener à terme une opération qui doit leur permettre de devenir les maîtres du monde…
 
Grâce à l’Extrapolateur de densité du professeur Hardy-Petit, nos héros et leurs ennemis vont remonter le temps pour se retrouver au cœur de la guerre de Troie et à Paris le 18 brumaire pour l’arrivée de Napoléon au pouvoir !

Principaux personnages et interprètes

 Jean-Marie Amato : Edmond Furax, Asti Spumante
 Jeanne Dorival : Malvina 
 Maurice Sarfati : Alexis
 Pierre Dac : Black, Pierre Dac
 Francis Blanche : White, Francis Blanche
 Maurice Biraud : le commissaire Socrate, Gigondas Favouille, Le Grand Babu 
 Claude Dasset : Klakmuf, le récitant 
 Robert Frantz : Asbestos 
 Louis Blanche : Professeur Hardy-Petit 
 Arlette Rebora : Tapioka
 Édith Fontaine : Mademoiselle Fiotte, Carole 
 Roger Carel : Démostène Papamapetitpoulos et quelques autres
 Jean-Paul Thomas : Philodendron 
 Lawrence Riesner : Tous les docteurs, tous les speakers…

Notes
 Dans l'édition 15 CD parue chez EPM, Jacques Pessis évoque le contexte douloureux de cette série : tentative de suicide de Pierre Dac le  (évoquée dans l'épisode n°936 Le retour de Black), le décès de Louis Blanche le  et les absences nombreuses de Francis Blanche devenu vedette du cinéma.

 Europe 1 consacre une "Journée Furax" le dimanche  à l'occasion du  épisode

 Ce feuilleton est le dernier volet de la série Signé Furax. Suivront des épisodes "Hors-Série" publiés en 45 tours et réédités par le label EPM sous le titre Les fabuleux méfaits de Furax .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Signé Furax (feuilleton radiophonique) 

Programme en épisodes
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Fiction radiophonique
Émission humoristique de radio
Émission d'espionnage à la radio
Ancienne émission d'Europe 1
Émission de radio créée en 1959
Émission de radio disparue en 1960
Ancienne émission de radio
Pierre Dac